La Supercoupe d'Italie 2005 () est la dix-huitième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au stadio delle Alpi à Turin, la rencontre est remportée par l'Inter de Milan aux dépens de la Juventus sur le score de 1-0 après prolongations.

Feuille de match

Références 

2005
Compétition de football à Turin
Football en Italie en 2005
Sport en août 2005
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face de l'Inter Milan